Ratsche steht für:

 Ratsche, ein Lärminstrument
 eine mechanische Rücklaufsperre, siehe Sperrklinke
 ein Schraubwerkzeug, siehe Knarre (Werkzeug)
 ein Gedankenexperiment in der Thermodynamik, siehe Molekulare Ratsche

Siehe auch: